

Persone
Claude Debussy – compositore francese

Astronomia
Debussy – cratere mercuriano